Марья́новка () — село,
Марьяновский сельский совет,
Гребёнковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320882801. Население по переписи 2001 года составляло 540 человек.

Является административным центром Марьяновского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Новодар.

Географическое положение 
Село Марьяновка находится на правом берегу реки Гнилая Оржица,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Новодар,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Полевое,
Рядом проходит железная дорога, станция Марьяновка.

История 
 1747 — первое упоминание хутора Глубокий Яр .
Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года как хутор Глубокий Яр.
 1851 — часть хутора Глубокий Яр стала называться деревней Марьяновка.
 Середина XIX века — село Марьяновка основано объединением хуторов Убежище (Гребинчин Яр) и Глубокий Яр.

Экономика 
 ОАО «Марьяновский ремонтно-механический завод».
 «Марьяновское», ЧП.
 «Механика», ООО, Марьяновский филиал.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Известные люди 
 Гребёнка Евгений Павлович (1812—1848) — украинский и русский писатель, автор романса «Очи чёрные, очи страстные», родился и похоронен в селе Марьяновка.

Достопримечательности 
 Могила Е. П. Гребёнки.
 Братская могила советских воинов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 История села Марьяновка